Михаил Светлов:

Личности 
 Светлов, Михаил Аркадьевич (настоящая фамилия — Шейнкман; 1903–1964) — советский поэт, драматург и журналист, военный корреспондент
 Михаил Светлов — рок-музыкант, участник группы «Чёрный Обелиск»

Суда